Valmala (Olaszország), település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében.
Valmala (Spanyolország), község Spanyolországban, Burgos tartományban.